Ammaat bezeichnet:
 Ammaat (Berg), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ammaat (Bucht), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ammaat (Insel) (Nordre Småholme), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland